Армамар (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору. Входит в экономико-статистический субрегион Доуру, который входит в Северный регион. Численность населения — 1.2 тыс. жителей (посёлок), 7,2 тыс. жителей (муниципалитет) на 2006 год. Занимает площадь 112,24 км².

Покровителем посёлка считается Архангел Михаил (]).
Праздник города — 24 июня.

Расположение 
Поселок расположен в 53 км на северо-восток от адм. центра округа города Визеу.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Пезу-да-Регуа
 на северо-востоке — муниципалитет Саброза
 на востоке — муниципалитет Табуасу
 на юго-востоке — муниципалитет Моимента-да-Бейра
 на юго-западе — муниципалитет Тарока
 на западе — муниципалитет Ламегу

История 
Поселок основан в 1514 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алдейяш
 Арисера
 Армамар
 Симбреш
 Кора
 Фолгоза
 Фонтелу
 Гожойн
 Кеймада
 Кеймадела
 Санта-Круш
 Сантьягу
 Санту-Адриан
 Сан-Кожмаду
 Сан-Мартинью-даш-Шанш
 Сан-Роман
 Тойнш
 Вакалар
 Вила-Сека

См. также 
 Визеу (округ)
 Муниципалитеты округа Визеу
 Районы округа Визеу

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты округа Визеу
Города Португалии